Oblast' di Leopoli – regione dell'Ucraina
 Voivodato di Leopoli – voivodato della Polonia del passato